Davide Ragazzoni – batterista italiano
 Ernesto Ragazzoni – traduttore italiano
 Gerolamo Ragazzoni – vescovo italiano
 Teodoro Ragazzoni – tipografo italiano